Сан Хуан Лалана има више значења:

 Општина Сан Хуан Лалана (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Лалана (Сан Хуан Лалана, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику